William Adam (1689-1748) – architetto scozzese
 William Adam (1751-1839) – politico scozzese